Стив Лотер () — американский сценарист, режиссёр и продюсер, известный благодаря своим анимационным работам на телевидении.

Был зачислен в качестве режиссёра анимации «Пингвины из Мадагаскара», который получил премию «Эмми» как выдающаяся анимационная программа в 2012 году.

Фильмография

Примечания 

Мультипликаторы США
Художники-раскадровщики США